Esistono più comuni francesi con questo nome

La Chapelle-Blanche (Côtes-d'Armor)
La Chapelle-Blanche (Savoia)